De club van lelijke kinderen (boek), een Nederlands boek uit 2002 van Koos Meinderts
 De club van lelijke kinderen (2012), een Nederlandse korte film uit 2012, gebaseerd op het gelijknamig boek
 De club van lelijke kinderen (2019), een Nederlandse speelfilm, eveneens gebaseerd op het gelijknamig boek
 De club van lelijke kinderen: De staatsgreep, een Nederlandse jeugdserie uit 2019, eveneens gebaseerd op het gelijknamig boek